«Ро́ваниемен Па́ллосеура» () — финский футбольный клуб из города Рованиеми, более известный как РоПС. Клуб основан в 1950 году. Домашние матчи команда проводит на Центральном стадионе Рованиеми, вмещающем 2 800 зрителей. Высшее достижение в чемпионатах Финляндии — 2-е место в 2015 и в 2018 году. Победитель Кубка Финляндии (1986, 2013). Высшее достижение в еврокубках — четвертьфиналист Кубка кубков (1987/1988).

История 
Футбольный клуб РоПС был основан в 1950 году.

По итогам сезона 2009 клуб занял последнее 14-е место в Вейккауслиге и вылетел в Юккёнен, но на следующий сезон снова вернулся в Высшую лигу.

По итогам сезона 2011 клуб занял последнее 12-е место в Вейккауслиге и вылетел в Юккёнен, но на следующий сезон снова вернулся в Высшую лигу.

Серебряный призер чемпионата Финляндии по футболу сезона 2015 и 2018 годов.

В сезоне 2020 РоПС занял последнее место, установив антирекорд чемпионата по набранным очкам за сезон (5) и спустя 8 лет, проведённых в Вейккауслиге вылетел в Юккёнен.

Достижения

Национальные титулы 
Вейккауслига
  Серебряный призёр (2): 2015, 2018
  Бронзовый призёр (2): 1988, 1989

Юккёнен
  Победитель (2): 2010, 2012

Кубок Финляндии
  Обладатель (2): 1986, 2013
  Финалист (2): 1962, 1993

Кубок финской Лиги
  Финалист (2): 1996, 2015

Европейские турниры 
 Кубок обладателей кубков УЕФА
 Четвертьфиналист (1): 1987/88

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика выступлений с 1994 года

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «РоПС», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
  Василий Каратаев (1991—1993, 1997)
  Альбин Гранлунд (2010—2013)
  Александр Кокко (2012—2016, 2018—2020)
  Янне Саксела (2014—2016)
  Абду Джамме (2015—2016)
  Юха Пиринен (2015—2016)
  Роберт Тейлор (2016—2017)
  Ласси Лаппалайнен (2017—2018)

Гимн 
Гимном клуба является песня «Sinisellä Sydämellä», соавторами и продюсерами которой являются два музыканта хеви-метал-группы Lordi — Mr. Lordi и Mana — и певец .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Финляндии
Спорт в Рованиеми
Рованиеми